Slovo karta (z řeckého χάρτης – chartēs, "papír, papyrus") obvykle označuje rozličné malé objekty, povětšinou vyrobené z tvrdého papíru nebo plastu. Například:

 hrací karta, karta, obvykle vyrobená z laminovaného papíru, určená pro hraní karetních her
 paměťová karta, zařízení pro ukládání dat např. v digitálních fotoaparátech, počítačích, mobilních telefonech, hudebních přehrávačích, herních konzolích a další elektronice
 identifikační karta
 platební karta, plastová karta vydaná bankou a užívaná k přístupu k penězům z účtu
 kreditní karta
 debetní karta
 základní část kartotéky, obvykle papírový dokument, řazený podle abecedních nebo tematických údajů, např. zdravotní karta pacienta
 hokejová karta, sběratelský předmět
 žlutá, červená karta apod. představuje v řadě sportů varování, napomenutí či trest
 grafická karta, zvuková karta, síťová karta součást nebo rozšíření počítače
 zásuvná karta elektronického zařízení (samostatná podsestava)

 další 
 Neturej Karta nebo Natorej Karta je skupina antisionistických ultraortodoxních židů, kteří neuznávají stát Izrael 
 Václav Karta (1853–1918), český podnikatel a politik, poslanec zemského sněmu

 zdrobnělina
 kartka, technický termín pro kartu užívanou při tvorbě krajky, zhotovované proplétáním a vázáním nití na kartkách

Externí odkazy